Ел Чабакано има више значења:

 Ел Чабакано (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чабакано (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Чабакано (Наукалпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Чабакано (Кањада Морелос), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику